El Musicante glazbena škola osnovana je 2014. godine u Zagrebu i na tržištu glazbene edukacije ponudila originalnu metodologiju i pristup glazbenom razvoju djece i mladih. Osnivač škole je glazbenik Tomislav Šnidarić koje je proteklih 20 godina aktivan na sceni kao autor, pjevač, gitarist i multiinstrumentalist.

Osnovne informacije 
Trenutno škola djeluje na 6 lokacija u gradu Zagrebu: Kustošija, Sveti Duh, Voltino, Remete, Dugave i Gredice. Škola održava Ljetne kampove u Zagrebu i Moslavini. U sklopu raznih projekata snimljena su tri glazbena albuma, objavljeno sedam video spotova te izdane tri pjesmarice i jedan DVD. Od 2021. škola je otvorila podružnicu u gradu Krku  te također pokrenula svoju izdavačku kuću El Records koju vode polaznici.

Programi 

Škola ima pet edukacijskih programa - gitara, bubanj, El bend, El Flagship i El Pro. Programe provode licencirani predavači koji su istovremeno multiinstrumentalisti i aktivni glazbenici.

Metodologija i pristup 
El Musicante je škola u kojoj dominira grupna nastava jer ta dinamika kreira motivirani i pozitivni stav prema učenju. Zajedničko muziciranje, druženje te iskustvo nastupanja stvaraju prostor unutar kojeg se polaznik osjeća dobro i postiže brz napredak. Svaki učenik dobiva i individualnu pozornost predavača, a motivirane se učenike organizira u posebne grupe koji se usmjeravaju prema naprednom El Flagship programu. Polaznicima su cijelo vrijeme dostupne lekcije svih razina znanja što omogućuje učinkovitu mobilnost unutar programa i grupa prema individualnim sposobnostima. Na kraju svakog kvartala radi se evaluacija polaznika za roditelje radi praćenja napretka.

Nastavnički kadar 
Škola okuplja mlade, ambiciozne profesore koji uz gitaru sviraju i druge instrumente te su i sami aktivni glazbenici. Na taj način autentično provode u nastavi koncept i filozofiju osnivača škole Šnidarića - iskustvo glazbe je puno više od vještine sviranja instrumenta. Dio kadra čine završeni polaznici Flagship programa koji u ulozi nastavnika novim generacijama prenose znanja i vrijednosti koje njeguje El Musicante glazbena škola.

Posebnost i originalnost El Musicantea 
Postoji niz aktivnosti i sadržaja koji El Musicante izdvajaju od ostalih institucija i pokazuju originalni karakter škole.

Integrirana nastava 
Suočeni s izazovom pandemije El Musicante je uveo u Hrvatskoj jedinstveni koncept Integrirane nastave. Povezana je nastava uživo s interaktivnim priručnikom opremljenim QR kodovima s video lekcijama te Virtualnom učionicom na kojoj se uz video lekcije nalaze i zabavni kvizovi znanja. Na taj način škola osigurava kontinuitet nastave za polaznike koji zbog izolacije ili drugih razloga preskoče termin uživo.

Nastupi 

Kad su u pitanju nastupi tu El Musicante ne radi kompromise - više od 130 nastupa u sedam godina postojanja apsolutni je rekord u odnosu na bilo koju drugu školu. Škola to sve organizira kao bonus uz uobičajene nastavne programe.

Nastupa se u školama, knjižnicama, crkvama, klubovima ili javnim gradskim prostorima. Prije korone uspješno se organizirao El festival zamišljen kao produkcija školskih bendova. Posebnu kategoriju nastupa čine medijska pojavljivanja te sviranje na televiziji ili radio postajama. Nastupi imaju važnu funkciju u cijelom glazbenom razvoju jer motiviraju polaznike te im pomaže u savladavanju javnog nastupa i povećanju samopouzdanja.

Ljetne škole 
Ovaj program se provodi ili u Moslavini na Soeskom turizmu Kezele ili u jednom od zagrebačkih El Musicante centara - Dugave i Gredice. U Moslavini je riječ o šestodnevnom programu ispunjenim glazbenim radionicama, ali i sadržajima poput sviranja uz logorsku vatru na kojoj djeca peku kobasice, ljetno kino pod zvijezdama, jahanje, bazeni, otkrivanje prirodne i kulturne baštine tog kraja. U Zagrebu se održavaju dnevni programi ispunjeni glazbom i sportom, a svaka ljetna škola završava svečanim koncertom i podjelom diploma.

Projekti 
Za ambicioznu djecu - polaznike El Flagship i El Pro programa El Musicante osmišljava tematske projekte. Cilj projekata je upoznavanje polaznika sa svim aspektima glazbene industrije te umrežavanja s ljudima povezanih s glazbenom scenom. Osnovan je grunge band koji niz godina već nastupa u klubu Sax uz bok profesionalnim glazbenicima. Oformljen je Božićni El bend koji je objavio album s autorskim božićnim pjesmama. Osnovana je izdavačka kuću El Records koju vode polaznici i koja je objavila bendove naših polaznika Jabaderu, Slance, Božićni El bend i Wilhelminu Agnes. U sklopu raznih projekata snimljen je live akustični DVD, humanitarna pjesma za Petrinju, sedam videospotova te kreirane dvije pjesmarice.

Medijska prepoznatljivost 
O postignućima i aktivnostima El Musicante glazbene škole i mediji često objavljuju vijesti od internetskih portala, novina, radio postaja do nacionalnih i lokalnih televizija:

 RTL
 Glas Koncila
 HRT
 bitno.net
 srednja.hr
 Radio Student
 Večernji list

Izvori

Vanjske poveznice 
 El Musicante web
 El Musicante instagram
Programi:
 Gitara
 Bubanj
 Bend
 Napredni programi
Lokacije:
 Črnomerec - Sv. Duh
 Remiza - Voltino
 Kustošija
 Gredice
 Dugave
 Remete
 Krk

Glazbeno obrazovanje u Hrvatskoj
Zagreb